Valea Stânei se poate referi la:

 Valea Stânei, Buzău
 Valea Stânei, Suceava
 Râul Valea Stânei, un afluent al Prahovei

Valea Stânii 
 Valea Stânii, Argeș
 Valea Stânii, Călărași

Vezi și 
 Râul Valea Stânei (dezambiguizare)

 Stâna (dezambiguizare)

Toponime românești